Fétigny ist der Name folgender Orte:

 Fétigny FR, ein Ort und eine Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Fétigny (Jura), ein Ort und eine ehemalige Gemeinde im Département Jura, Frankreich